Новак Ђоковић је актуелни шампион Вимблдона, јер је 2019. године освојио овај турнир, победивши у финалу Роџера Федерера 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12(3). Године 2020. турнир се није одржао, отказан је услед избијања пандемије Ковид-19. Роџер Федерер је рекордер по освајању титула на Вимблдону (8). Док је бранилац титуле Новак Ђоковић на 5 освојених Вимблдонских турнира. Поред овога, Новак Ђоковић ће покушати да се изједначи по броју освојених Гренд слем титула са Рафаелом Надалом и Роџером Федерером (20), и покушаће да настави низ освојених Гренд слемова у једној години, ове је већ освојио и Аустралијан Опен и Ролан Гарос, уколико освоји и Вимблдон, имаће шансу да освоји златни слем уколико победи и на УС опену. Такође, Новак Ђоковић уколико освоји Вимблдон, може да обори рекорд Рода Лејвера, који је такође освојио прва три Гренд слема у истој календарској 1969. години, такође, постао би први тенисер од како је Рафаел Надал 2010. године на три различите подлоге. Покушаће Ђоковић да достигне још један рекорд, биће пети играч у историји који је у Опен ери освојио исте године и Ролан Гарос и Вимблдон. Роџер Федерер ће имати можда и задњу прилику да подигне своју 21. Гренд слем титулу и попне се на трон Вимблдона 9. пут. 

Новак Ђоковић и Данил Медведев ће се борити за 1. место на АТП ранг листи, у појединачном рангирању. Медведев може да избије на чело листе уколико уђе у финале и победи или уђе у финале и изгуби, а при том да Ђоковић испадне пре финала.

Занг Жижен је постао први Кинез који се пласирао у главни жреб у историји тениса.

Карлос Алкараз Гарфија је постао најмлађи играч који је победио у мечу на Вимблдону, рекорд су држали Новак Ђоковић и Енди Мари (2005).

Рафаел Надал, двоструки шампион, први пут од 2016. године неће учествовати на Вимблдону, отказао због повреде и умора. Енди Мари, двоструки шампион, ће се вратити на такмичење, задњи пут учествовао 2017, први пут 2005. године је учествовао на турниру путем позивнице.

По први пут од 2002. неће се користити формат за шешире на травнатом терену, уместо тога сад ће се користити стандардан систем рангирања заснован на АТП ранг листи, као и код осталих Гренд слемова.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група  1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Тенисери- носиоци 
У табели су приказани носиоци. Жреб је заснован на АТП ранг-листи од 21. јуна 2021. године. Поредак и бодови су као и пре 28. јуна 2021. Рачунају се сви бодови освојени у 2021. години или 50% освојених бодова из 2019. године, зависно о томе које године су скупили више бодова.

†Играч није учествовао на турниру 2019. Сходно томе, одузимају се бодови који се бране.

Играчи који су се повукли 
Следећи играчи би били носиоци, али су се повукли пре почетка турнира. Одузима им се само половина одбрамбених поена.

Остале информације

Позивнице
Следећи играчи су у главном извлачењу добили специјалне карте.

Квалификанти

Срећни губитници

Заштићено рангирање

Повучени

Референце

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту wimbledon.com

Вимблдон 2021.
Вимблдон — мушкарци појединачно